W Polsce:
 Grabownica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice 
 Grabownica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Grabownica – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Baranowo
 Grabownica – część wsi Rzeplin w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik 
 Grabownica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Grabownica – gromada

 Grabownica – struga, dopływ Prądni
 Grabownica – struga, dopływ jez. Gardno
 Grabownica – Stawy Milickie

Zobacz też 
 Grabownica Starzeńska, Grabownica Sozańska